Perfetti bezeichnet:

 Perfetti Automobili, ein italienischer Hersteller von Automobilen
 Perfetti Van Melle, ein weltweit tätiger italienischer Süßwaren- und Kaugummihersteller

Perfetti ist der Familienname folgender Personen:

 Egidio Perfetti (* 1975), norwegischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Flora Perfetti (* 1969), italienische Tennisspielerin
 Francesco Perfetti (* 1943), italienischer Historiker